«Каре́лия» — советская эстрадная песня.

История 
Написана композитором Александром Колкером и поэтом Кимом Рыжовым.

Премьера песни состоялась летом 1963 года в Петрозаводске в авторском исполнении.

На всесоюзном радио песню впервые исполнила Лидия Клемент. Позже песня вошла в репертуар Марии Пахоменко, Майи Кристалинской, Валентины Дворяниновой.
       
За создание песни «Карелия» Александру Колкеру в 2009 году присвоено звание Почётного гражданина Республики Карелия.

Песня звучит на железнодорожном вокзале Петрозаводска при отправлении фирменного поезда «Карелия».

Примечания

Ссылки 
 Карелия официальная. «Долго будет Карелия сниться…»

Песни 1963 года
Песни СССР
Песни на русском языке
Песни России
Песни, написанные Александром Колкером
Музыка Карелии